Kranewitter ist der in Österreich und Teilen Bayerns gebräuchliche Name für Wacholderschnaps. Es leitet sich von Kranewitt (Wacholder) ab.

Kranewitter ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Kranewitter (1817–1880), österreichischer Jesuit und Missionar in Australien 
 Franz Kranewitter (1860–1938), österreichischer Dramatiker
 Franz Josef Kranewitter (1893–1974), österreichischer Bildhauer und Maler
 Josef Kranewitter (1756–1825), österreichischer Maler aus Tirol

Siehe auch:
 Kranebitter
 Kronawitter
 Matías Kranevitter
 Mark Granovetter